

Населені пункти та їхні частини

 Кокошка — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Кокошка — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Кокошка — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Кокошка — колонія в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Кокошка — колонія в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Оскар Кокошка
 21076 Кокошка

Примітки